Jüdischer Friedhof Ober-Ingelheim steht für:

* Alter jüdischer Friedhof (Ober-Ingelheim)
 Neuer jüdischer Friedhof (Ober-Ingelheim)